Kutin bezeichnet:
 Burg Kutin, eine ehemalige Burg in Mecklenburg
 Kutin (Ethnie), auch Kotofo, kleine Ethnie in Nordost-Nigeria
 Cutin, eine polymere Substanz in Pflanzenzellen

Kutin ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Kutin (* 1947), slowenischer Schachspieler
 Helmut Kutin (* 1941), österreichischer Manager